Rachel Roberts är ett namn som flera kvinnor har:

 brittisk skådespelare, se Rachel Roberts (skådespelare).
 kanadensisk fotomodell och skådespelare, se Rachel Roberts (fotomodell).